termiti, kukci
 Termiti (sastav)
 Termiti (postrojba), legendarna 84. gardijska bojna "Termiti", od uklapanja u 9. gardijsku brigadu "Vukovi" nosi naziv 2. bojna 9. gardijske brigade HV - "Termiti"

Vidi i:
 Termit (razdvojba)